

Mineralogia 
 Oen – abbreviazione di ortoenstatite

Persone 
 Alexander Dale Oen – nuotatore norvegese (1985-2012)

Note